«Си́ла ума́» — четвёртый альбом «Кирпичей», выпущенный в 2002 году на лейбле Gala Records. Альбом представляет собой смесь рэпа, хардкора, рэпкора и нью-метала.

По неподтверждённой информации была записана ещё одна композиция «Banditto», продолжительностью 2 мин 20 с, которая в альбом не вошла.

Участники группы описывают свой стиль как , продукт в стиле , совершенно нонконформистский.

…Это альбом опять возрождающегося поколения музыкальных революционеров. Он ориентирован на недовольных современной ситуацией людей всех возрастов. <…> Он очень политический. Дуракаваляние наблюдается только в песне «Без ботвы», да и там оно приобрело, скорее, тяжелую шизофреническую окраску, нежели беззаботное веселье песен «Про тёток» и «Про бухло» из альбома «Капиталим 00».

Сведением занимался Данила Смирнов. Мастерингом занимался Юрий Богданов. Дизайн альбома — Вася Васин и 4zy.

Список композиций 
Музыка: Кирпичи. Слова: Вася Васин.

 Sila uma — 4 мин 16 с
 Джедаи — 3 мин 33 с
 Новый порядок — 1 мин 44 с
 Inostr — 4 мин 4 с
 Кому ты веришь? — 3 мин 57 с
 Без ботвы — 3 мин 39 с
 Риальная тема — 4 мин 18 с
 Вечный символ страха — 2 мин 41 с
 Вот так я развлекаюсь — 3 мин 40 с
 Глотай! — 3 мин 6 с
 Золотой гвоздь программы — 5 мин 8 с
 Get Down — 3 мин 14 с
 Школьнички — 3 мин 28 с
 С другими — 4 мин 0 с
 Синяя тема — 3 мин 43 с

Ссылки 
 Официальный сайт рок-группы Кирпичи
 Официальный WAP-сайт рок-группы Кирпичи

Альбомы группы «Кирпичи»
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Gala Records
Альбомы России